Jan Rabsztyński (zm. 1498/99) – kasztelan zawichojski, wiślicki, starosta sandomierski
 Jan Rabsztyński (zm. 1505) – marszałek nadworny koronny, starosta sandomierski i płocki